Ibrahim Touré (1985), Ivoriaans voetballer
 Ibrahima Touré (1985), Senegalees voetballer
 Ibrahima Touré (1995), Nederlands-Senegalees voetballer